Cherry Blossoms – cortometraggio del 1911 prodotto dalla Vitagraph Company of America
Cherry Blossoms – film del 1972 diretto da Lino Brocka
Cherry Blossoms – film del 2013 diretto da An van Dienderen